Le terme « putois » est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner plusieurs espèces différentes de mustélidés :
 le Putois des montagnes ou Belette de montagne () ;
 le Putois des steppes, Putois sibérien ou Putois d'Evermann () ;
 le Putois du Japon () ;
 le Putois à ventre jaune ou Belette à ventre jaune () ;
 le Putois vison ou Vison d'Europe () ;
 le Putois d'Indonésie () ;
 le Putois d'Amérique ou Putois aux pieds noirs () ;
 le Putois à pieds nus ou Belette malaise () ;
 le Putois, Putois d'Europe ou Putois commun () ;
 le Putois de Sibérie, Belette de Sibérie ou Vison de Sibérie () ;
 le Putois à dos rayé () ;
 le Putois vison, Vison d'Amérique ou Martre du Canada () ;
 le Putois congolais, Zorille à nuque blanche ou Pœcilogale () ;
 le Putois marbré ou Putois de Pologne ().

Articles connexes

Références 

Carnivore (nom vernaculaire)
Mustelidae
Nom de carnivore ambigu